Saint Louis pays de Vernon est une paroisse du diocèse d’Évreux située dans le Vexin normand, dans le département de l'Eure, en France.

Organisation 
Elle est composée de six clochers et de trois communautés locales. Les communautés locales sont les suivantes :
 Communauté des quatre clochers
 Communauté Notre-Dame de Vernon
 Communauté saint Jean-Baptiste

Communautés religieuses 
La paroisse compte deux communautés religieuses, celle des Labriens et celle des sœurs de Jésus au temple. Les sœurs bleues de Jésus au temple procurent des soins et secours aux sans-domicile-fixe.

Bilinguisme 
Il s'agit d'une paroisse bilingue avec la particularité de parler français et latin, fait devenu rare depuis le concile Vatican II (1962-1965) où le latin cède sa place aux langues vernaculaire (dans le cas d'Évreux, le français). La Communauté du bon pasteur est dirigée par l'abbé Guillaume de Tarnouar, par ailleurs chroniqueur du dimanche sur Radio Courtoisie. La paroisse forme ardemment sa communauté au latin liturgique, c'est-à-dire au latin médiéval qui diverge fortement du latin classique que l'on apprend dans l'enseignement secondaire par sa prononciation et ses emprunts lexicaux à la Bible et au langues germaniques occidentales issues des invasions barbares du .

Communication résolument post-moderne 
Outre faire sa messe en latin (rite tridentin), le père Palcou, prêtre administrateur de la paroisse Saint Louis pays de Vernon, filme ses interventions pastorales et ses homélies dominicales dans le but d’être présent sur internet à l'image du saint patron d'internet béatifié par le pape François : Carlo Acutis. Cette digitalisation de la paroisse et de l'Église catholique (romaine) en général s'est accélérée non seulement par la volonté du pape François, mais aussi par la nécessité liée à la pandémie de coronavirus en 2020-2021.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Vernon
 Saint Marcel
 Diocese d'Evreux
 La Chapelle-Rénville
 Bois-Jérome
 Giverny

Lien externe 
 

Paroisse en France
Normandie au XXIe siècle
Eure à l'époque contemporaine
Géographie de l'Eure
Vernon